Robert Gillon (1884-1972), homme politique belge
 Robert Gillon (1927-1993), syndicaliste belge

Voir aussi